Dominikaner steht für:

 Dominikaner, Ordensgemeinschaft bzw. deren Angehörige
 Staatsangehörige der Dominikanischen Republik
 Dominikaner (Huhn), eine Hühnerrasse

Siehe auch:
 Dominicaner
 Dominikanerinnen